Пру́дников — русская фамилия. Прудниковы — дворянский род.

Известные носители 
 Прудников, Алан Алексеевич (род. 1986) — российский футболист.
 Прудников, Александр Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 Прудников, Алексей Павлович (род. 1960) — советский футболист.
 Прудников, Алесь (Александр Трофимович, 1910—1941) — белорусский советский поэт.
 Прудников, Анатолий Платонович (1927—1999) — советский и российский математик.
 
 Прудников, Василий Анатольевич (род. 1968) — российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок.
 Прудников, Виктор Алексеевич (1939—2015) — советский и российский военачальник, генерал армии.
 
  (род. 1993) — российский пловец.
 Прудников, Григорий Николаевич (1905—?) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 
 Прудников, Иван Савельевич (1919—2005) — советский конструктор ракетно-космической техники.
 Прудников, Максим Борисович (1899—1941) — деятель советских спецслужб.
 
 Прудников, Николай Александрович (род. 1998) — российский футболист.
 Прудников, Павел Иванович (1911—2000) — белорусский поэт и писатель.
 Прудников, Сергей Александрович (род. 1985) — российский бобслеист.
 Прудников, Юрий Анатольевич (род. 1946) — советский футболист.

